„В“ аматьорска футболна група сезон 2010/11 е съставена от 20 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 3 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Победителят се класира директно за Източна „Б“ футболна група. Последните два отбора отпадат в Областните футболни групи. Авангард (Бачево) се отказва от участие на 13 август, два дни преди началото на първенството, но на 16 август отборът все пак се заявява, че ще участва в групата.

Класиране 
{|class="wikitable" style="font-size: 85%;"
|-
|width=10px bgcolor=CCFFCC|
!width=200px style="text-align:left; padding-left:10px"|Класиране Западна „Б“ група
|width=10px bgcolor=FFCCCC|
!width=100px style="text-align:left; padding-left:10px"|Изпадащи
|}

Резултати

Кръг по кръг

Позиции по кръг

Голмайстори

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив 

2010/11
2010/11